

Geografia
Stati Uniti d'America
 Primrose – census-designated place del Borough della Penisola di Kenai, Alaska
 Primrose – villaggio della Contea di Boone, Nebraska
 Primrose – villaggio della Contea di Providence, Rhode Island
 Primrose – città della Contea di Dane, Wisconsin

Musica
 Primrose – album dei Mors Syphilitica del 1998

Onomastica
 Primrose – forma inglese del nome proprio di persona Primarosa

Persone
 William Primrose – violista scozzese

Teatro
 Primrose – musical di George Gershwin del 1924

Altro
 Operazione PRIMROSE – nome assegnato ad un paio di operazioni belliche e di intelligence (1940 / 1941) effettuate dalla marina inglese e volte alla cattura di un esemplare funzionante della macchina per cifratura tedesca Enigma